Михаил Марчук:
 Марчук, Михаил Андреевич (1906—1971) — Герой Советского Союза.
 Марчук, Михаил Иванович (1891—1938) — деятель ВКП(б), 1-й секретарь Организационного бюро ЦК ВКП(б) по Краснодарскому краю.